Chiesa di Santa Maria del Carmelo ad Altamura
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Canalicchio
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Coglio
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Faicchio
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Noto
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Roccalumera
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Roma
 Chiesa di Maria Santissima del Carmelo a Santa Venerina
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Terni

Pagine correlate 
 Chiesa del Carmine
 Chiesa della Beata Vergine del Carmelo
 Chiesa della Madonna del Carmine
 Chiesa di Santa Maria del Carmine
 Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo
 Chiesa di Nostra Signora del Carmine